Villalonga peut désigner :

Patronymes 
 Ignasi Villalonga (1895-1973), homme d'affaires et homme politique espagnol ;
 José Villalonga (1919-1973), entraîneur de football espagnol ;
 José Luis de Vilallonga (1920-2007), acteur et écrivain espagnol ;
 Llorenç Villalonga (1897-1980), écrivain espagnol, de langues catalane et castillane ;
 Marthe Villalonga (1932-), actrice française ;
 Martín Vilallonga (1970-), footballeur argentin.

Toponymes 
 Villalonga, localité argentine située dans le  de Patagones, dans la province de Buenos Aires ;
 Villalonga, quartier situé dans la ville argentine de Posadas ;
 Vilallonga, commune espagnole située dans la province de Valence.

Homonymie de patronyme